Lukschy ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Lukschy (* 1948), deutscher Regisseur und Autor
 Wolfgang Lukschy (1905–1983), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher